Kan avse någon av följande personer:
 Lars Arrhenius (jurist) (född 1964)
 Lars Arrhenius (konstnär) (1966–2020)